Филип I (; рођен је у Брижу, у Фландрији 22. јула 1478. године, а умро је у Бургосу у Шпанији, 25. септембра 1506), у историји познат и као Филип Лепи, био је надвојвода од Аустрије, војвода од Бургундије, Брабантеа, Лимбурга и Луксембурга, гроф од Фландрије, Хабзбурга, Еноа, Холандије, Зеланда, Тирола и Артоа и господар Антверпена и Мехелена (1482—1506). Браком са Хуаном I од Кастиље, ћерке и наследнице Изабеле I од Кастиље и Фернанда II од Арагона, постаје и краљ Кастиље и Леона (1504—1506).

Преко њега, Хабзбуршка династија је дошла на шпански престо. Надимак Лепи му је дао француски краљ Луј XII. Године 1501. Филип и Хуана су путовали у Кастиљу како би били крунисани и успут су се зауставили у месту по имену Блоа. Тамо их је примио француски краљ, и видевши га, узвикнуо је: „Ево једног лепог принца!“.

Након његове изненадне смрти, Фернандо II од Арагона искоришћава ментално стање своје кћерке Хуане и затвара је у дворац у Тордесиљасу у Ваљадолиду, и постаје регент краљевине Кастиље у име свог малолетног унука, Карла.

Породично стабло

Види још 
 Владари Шпаније

Спољашње везе 

Рођени 1478.
Умрли 1506.
Владари Кастиље
Династија Хабзбург
Бургундски грофови
Бургундске војводе
Витезови златног руна